Саймондз, Саймондс, Симондз, Симондс (, ) — английская фамилия.

Известные носители 
  (1910—1960) — британский политик, член Палаты общин от Кембриджа (1945—1950).
 Симондс, Гай (1903—1974) — канадский военный деятель, начальник Главного штаба Армии Канады (1951—1955).
  (1880—1963) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн».
  (1937—2006) — британский пловец, бронзовый и серебряный медалист Игр Британской империи и Содружества наций (1958).
  (1881—1971) — британский юрист и политик, Лорд-канцлер (1951—1954).
  (1890—1967) — австралийский католический священник, архиепископ Хобарта (1937—1942) и Мельбурна (1963—1967).
 Саймондз, Джеймс — президент Невиса (1745—1756)
  (1816—1883) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1859—1860).
  (род. 1985) — канадский триатлонист, бронзовый медалист триатлона Ironman 70.3 (2011), победитель азиатско-тихоокеанской серии триатлона Ironman (2015).
  (наст. имя — Хьюберт Томс; 1894—1953) — британский боксёр, чемпион Великобритании (1915—1916), Европы (1914—1915) и мира (1914, 1915) в наилегчайшем весе.
 Саймондз, Джо — британский бегун, чемпион Великобритании в беге по фьельдам (2012).
  (1900—1985) — британский политик, член Палаты общин от Уайтхейвена (1959—1970).
  (1914—2006) — британский писатель и драматург, биограф Алистера Кроули.
  (1913—2005) — американский ландшафтный дизайнер, автор проекта Чикагского ботанического сада, президент Американского общества ландшафтных архитекторов (1963—1965).
 Симондз, Джон Аддингтон (1840—1893) — британский поэт и критик.
 Саймондз, Джолион — британский телепродюсер, лауреат премии BAFTA за лучший драматический телефильм (2014).
  (1874—1938) — американский военный деятель, командующий 4-й армией (1936—1938).
  (1813—1852) — британский офицер, впервые подробно описавший территорию Палестины; обладатель Золотой медали Королевского географического общества (1843), сын сюрвейера Уильяма Саймондза.
  (род. 1953) — ирландский музыкант.
  (род. 1946) — историк военно-морского дела, заведующий кафедрой истории Военно-морской академии США (1988—1992), профессор Военно-морского колледжа (с 2017), лауреат Премии Сэмюэла Элиота Моррисона за книгу о военно-морском флоте (2015).
 Саймондз, Кристофер (род. 1973) — ганский триатлонист, участник Игр Содружества (2010, 2014).
 Саймондз-Гудинг, Мария (род. 1939) — ирландская художница, чьи работы входят в частности в собрание Ирландского музея современного искусства.
  (род. 1949) — канадская писательница, номинант на Премию генерал-губернатора за англоязычное нехудожественное произведение (1996).
  (род. 1953) — британский журналист, сооснователь газеты The Independent, лауреат Премии Уинкотта в сфере финансовой журналистики (1999).
 Саймондз, Нина — американский повар, лауреат премий Фонда Джеймс Берда за книги о здоровой пище (2001, 2006) и кулинарный телефильм (2001).
  (1920—1998) — канадский композитор джазово-классической музыки.
 Саймондз, Норман — мэр лондонского боро Хаверинг (1982—1983).
  (1863—1943) — британский гребец, победитель Королевской регаты Хенли в двойках без рулевого (1888).
  (1855—1931) — американский ландшафтный дизайнер, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США; основатель и президент (1912—1913) Американского общества ландшафтных архитекторов.
  (более известен как Рокки Томпсон; р. 1947) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Йорк Джайентс».
  (1789—1936) — канадский предприниматель, юрист и политик, председатель Законодательного собрания Нью-Брансуика (1828), брат Чарльза Саймондза.
  (1897—1971) — британский военно-морской офицер, командующий Североамериканской и Вест-Индской станцией (1949—1951).
 Саймондз, Роберт Джеймс — британский политик, лорд-мэр Нориджа (1973—1974).
  (1889—1958) — британский архитектор и исследователь мебели.
 Саймондз, Рокки — бермудский легкоатлет, участник Игр Британского Содружества наций (1970)
 Саймондз, Сандра — американская поэтесса и критик.
  — тренер по австралийскому футболу, тренер клуба Женской австралийской футбольной лиги «Коллингвуд» (с 2019).
  (Томас Саймондз; р. 1989) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги (2013) в составе клуба «Мэнли-Уорринга Си Иглз».
  (1731—1791) — британский офицер, командующий военно-морскими силами Великобритании в период Йорктаунской кампании Американской войны за независимость.
  (1811—1894) — британский военно-морской офицер, командующий Флотом Канала (1868—1870).
  (1762—1819) — британский политик, шериф Херефордшира (1798—1799), член Палаты общин от Херефорда (1800, 1801—1819).
  (Энтони Саймондз; р. 1962) — игрок в австралийский футбол, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн».
  (1782—1856) — британский военно-морской офицер, сюрвейер флота (1832—1847), член Лондонского королевского общества (с 1834), отец Джулиана Саймондза.
  (также известен под псевдонимом Уолтер Эймуэлл; 1822—1859) — американский писатель.
  (1761—1834) — британский пивовар, мэр Рединга (1816).
  (1820—1911) — британский политик, член Палаты общин от Винчестера (1865—1880).
  (1842—1903) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Коннектикут (1885), член Палаты представителей США от Коннектикута (1889—1891), обладатель Медали Почёта.
  (род. 1966) — австралийский игрок в регбилиг, игрок Национальной регбийной лиги в составе клуба «Аделаида Рэмз».
 Саймондз, Хусейн — бермудский баскетболист, серебряный медалист Островных игр (2015).
  (1783—1859) — канадский политик, председатель Законодательного собрания Нью-Брансуика (1829—1831, 1835—1841, 1851, 1856—1857), брат Ричарда Саймондза.
  (1890—1978) — британский невролог, военный врач, член Королевской коллегии врачей (с 1924), почётный член Королевского медицинского общества (с 1964).
 Саймондз, Чарльз (род. 1945) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея современного искусства в Нью-Йорке.
 Саймондз, Энди — британский бегун, бронзовый медалист Чемпионата мира по скайраннингу в дисциплине ультра-скай-марафона (2016).
  (род. 1975) — австралийский крикетчик, обладатель Кубка мира (2003, 2007).

  — британская писательница, общественный и политический деятель, лорд-мэр Оксфорда (1976—1977), председатель Совета графства Оксфордшир (1981—1983).
  (Никлаус Томас-Саймондз; р. 1980) — британский политолог и политик, член Палаты общин от Торвайна (с 2015), член Королевского исторического общества (с 2012).

См. также